Дворец Шувалова на Итальянской улице
 Дворец Нарышкиных-Шуваловых на набережной Фонтанки